Вейлер-ла-Тур (, ) — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Люксембург. Коммуна Вейлер-ла-Тур является частью кантона Люксембург. В коммуне находится одноимённый населённый пункт.

Население составляет 1922 человек (на 2008 год), в коммуне располагаются 681 домашних хозяйств. Занимает площадь 17,07 км² (по занимаемой площади 73 место из 116 коммун). Наивысшая точка коммуны над уровнем моря составляет 329 м. (104 место из 116 коммун), наименьшая 243 м. (58 место из 116 коммун).

Ссылки 
www.weiler-la-tour.lu — Официальный сайт коммуны.

Примечания 

Коммуны Люксембурга